Ernest Gold kan syfta på:

* Ernest Gold (1881–1976), brittisk meteorolog
 Ernest Gold (1921–1999), amerikansk kompositör